Owyhee – rzeka w Stanach Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Owyhee – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Elko
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Owyhee (ang. Owyhee County) – w stanie Idaho